Sea Venom kan avse:
MBDA Sea Venom – en sjömålsrobot tillverad av MBDA.
de Havilland Sea Venom – ett brittiskt hangarfartygsbaserat jaktflygplan.